Bonwick est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1883-1949), homme politique libéral britannique
 (1817-1906), historien et écrivain australien
, programmeur informatique américain
Paul Bonwick (né en 1964), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1969), chef cuisinier britannique

Toponyme

, île de l'archipel de Broughton en Colombie-Britannique

Homonymie de patronyme